Вячеслав Медноногов:
 Медноногов, Вячеслав Александрович (1924—1997) — Герой Советского Союза, лётчик 783-го штурмового авиационного полка 199-й штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.
 Медноногов, Вячеслав Сергеевич (род. 1970) — российский разработчик компьютерных игр, геймдизайнер. В 1990-х разработал ряд известных компьютерных игр на платформе .